Jäger (pol. Jegrzy) - formacja lekkiej piechoty strzelców wyborowych z XVIII - XIX w.

Osoby o nazwisku Jäger:
 Eduard Jäger von Jaxtthal (1818–1884) – austriacki lekarz okulista
 Gerhard Jäger (ur. 1958) – austriacki narciarz alpejski
 Karl Jäger (1888–1959) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Johann Jäger – niemiecki architekt, wojskowy
 Jonathan Jäger (ur. 1978) – francuski piłkarz 
 Lorenz Jäger (1892–1975) – niemiecki duchowny katolicki, arcybiskup  Paderborn
 Willigis Jäger (ur. 1925) – niemiecki benedyktyn, mistrz zen